Klooster Sion (Niawier), in het Overijsselse Diepenveen in Nederland
 de Abdij Sion, in het Overijsselse Diepenveen in Nederland